Jim Davis (acteur) (1909-1981), Amerikaans acteur, onder meer bekend van de televisieserie Dallas
 James S. Davis (1943), Amerikaans zakenman en miljardair
 Jim Davis (striptekenaar) (1945), stripauteur, bekend als tekenaar van Garfield

Zie ook 
 James Davis (doorverwijspagina)